Кярки (Керки, ) / Тигранашен () — село в Закавказье. Согласно административно-территориальному делению Республики Армения, фактически контролирующей это село, оно расположено в Араратской области; согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики — в Садаракском районе Нахичеванской Автономной Республики.

Площадь села составляет около 19 кв. км. Через село проходит основная магистраль, соединяющая Северную и Южную Армению.

История 
В мае 1992 года в ходе Карабахской войны Кярки, представлявшее собой азербайджанский эксклав на территории Армении, захватили Вооружённые силы Армении. В результате конфликта азербайджанское население покинуло эту территорию. В настоящий момент село в основном населено армянами, покинувшими Азербайджан в ходе Карабахского конфликта, и называется Тигранашен.

Достопримечательности 
На территории села находятся оборонительная цитадель и древний некрополь, относящиеся ко II тысячелетию до н. э. В могилах, выполненных в форме каменных коробок, были обнаружены керамические изделия.

Примечания

Ссылки 
 Кярки на wikimapia.org

Населённые пункты Араратской области
Населённые пункты Садаракского района
Карабахский конфликт
Эксклавы Азербайджана
Спорные территории на Кавказе